Rubén Ramírez Hidalgo era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Pere Riba ha battuto in finale Blaž Rola 7–5, 5–7, 6–2.

Teste di serie

  Albert Ramos (semifinali)
  Martin Kližan (secondo turno)
  Andreas Haider-Maurer (quarti di finale)
  Facundo Bagnis (primo turno)

  Facundo Argüello (secondo turno)
  Adrian Ungur (quarti di finale)
  Pere Riba (Campione)
  Blaž Rola (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Visit Panamá Cup 2014